Castle Gate ist
 der Name einer Stadt in Utah, siehe Castle Gate (Utah), siehe auch: Grubenunglück von Castle Gate
 ein Gebiet in England (Dudley), siehe Castle Gate (Dudley)
 der Codename des NATO-Bunkers bei Linnich, siehe Castle Gate